Sindbillede er en billedlig fremstilling af et begreb, en figur eller et billede, der tjener som symbol for noget, som det ikke er en direkte gengivelse af, især noget abstrakt. Det kan for eksempel være en figur som Don Juan, der bliver brugt som symbol på mandlig forførelse. Tidligere blev udtrykket ofte anvendt om våbenmærker.

Ekstern henvisning 
 sindbillede — ODS

Ord og vendinger